Алжир впервые принял участие в летней Олимпиаде в 1964 году на Играх в Токио и с тех пор не пропустил ни одной летней Олимпиады, за исключением бойкотированных им Игр в Монреале. На летних Олимпийских играх Алжир представляли спортсмены, принимавшие участие в состязаниях по академической гребле, бадминтону, боксу, борьбе, велоспорту, волейболу, гандболу, спортивной гимнастике, дзюдо, каноэ, каратэ, лёгкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, прыжкам на батуте, стрельбе, теннису, тхэквондо, тяжёлой атлетике, фехтованию и футболу. Самая крупная делегация представляла страну на Олимпийских играх 2016 года (65 человек). За время своего выступления на Олимпиадах алжирские спортсмены завоевали 17 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых. Наиболее титулованным алжирским олимпийцем является легкоатлет Тауфик Маклуфи, завоевавший одну золотую и две серебряные медали.

Алжир трижды принимал участие в зимних Олимпийских играх: в 1992, 2006 и 2010 годах. На Зимних Олимпиадах страну представляли 5 мужчин и 2 женщины, участвовавшие в состязаниях по горнолыжному спорту и лыжным гонкам. Наибольшее число участников представляли Алжир на дебютных для него Играх в Альбервилле (4 человека).

Национальный Олимпийский комитет Алжира был создан в 1963 году.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

Количество участников на Олимпийских играх

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры 

 в скобках приведено количество женщин в составе сборной

См. также 
 Список знаменосцев Алжира на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 
 Алжир  на сайте Международного олимпийского комитета 
 Национальный Олимпийский комитет Алжира  

Алжир на Олимпийских играх